Валово — название населённых пунктов.

Россия 
 Валово — деревня в Муромском районе Владимирской области.
 Валово — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Валово — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.